Фабрицио Мелара (; род. 6 мая 1986 года в Риме, Италия) — итальянский футболист, полузащитник клуба «Санта-Маринелла».

Клубная карьера 
Фабрицио является воспитанником академии римского «Лацио». Свой единственный матч за «лациале» он провёл 4 ноября 2004 года: на 14-й минуте встречи группового этапа Кубка УЕФА с Мидлсбро полузащитник полузащитник заменил травмированного Джулиано Джанникедду. В сезоне 2004/05 он также попадал в заявку на матчи «Лацио» в Серии А, но в них на поле не выходил. Летом 2005 года Фабрицио покинул «Лацио», после чего долгое время выступал за клубы из Серии C (позже ставшей Лигой Про). В зимнее трансферное окно сезона 2011/12 он присоединился к «Реджине» и в течение года отыграл 31 матч в Серии B. В январе 2013 года Фабрицио был арендован «Карпи», снова вернувшись на третий уровень итальянского футбола. Летом того же года полузащитник ушёл из «Реджины» в «Лечче», за который провёл 14 встреч в Лиге Про сезона 2013/14.

В 2014 году Фабрицио стал игроком «Беневенто», где за 4 сезона провёл 85 матчей и забил 10 голов, тем самым внеся свой вклад в подъём этого клуба из Лиги Про (клуб выиграл эту лигу в сезоне 2015/16) в Серию А. В высшем итальянском дивизионе полузащитник оказался не нужен клубу, поэтому он согласился на переход в более скромный «Юве Стабия». С этой командой он снова стал победителем третьей итальянской лиги, а также провёл ещё один сезон в Серии B. В сезоне 2020/21 Фабрицио играл за «Атлетико Фьюджи» в Серии D. После полугодичной паузы в карьере, в январе 2022 года полузащитник присоединился к клубу «Санта-Маринелла» из Эччеленцы — пятого дивизиона Италии.

Международная карьера 
Фабрицио представлял Италию на юношеском и молодёжном уровнях. В составе юношеских сборных он выступал в 2002—2003 годах, отыграв в общей сложности 11 матчей и забив 1 гол. Его единственная игра за молодёжную сборную Италии (до 20 лет) состоялась 25 октября 2006 года: в товарищеской встрече с молодёжной командой Словении полузащитник вышел в стартовом составе и в перерыве был заменён на Луку Палаццо.

Достижения 
 «Беневенто»
 Победитель Лиги Про (1): 2015/16

 «Юве Стабия»
 Победитель Серии C (1): 2018/19

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на Soccerway
 Профиль на Tuttocalciatori 

Футболисты Италии
Игроки ФК «Лацио»
Игроки ФК «Салернитана»
Игроки ФК «Самбенедеттезе»
Игроки ФК «Юве Стабия»
Игроки ФК «Риети»
Игроки ФК «Про Патрия»
Игроки ФК СПАЛ
Игроки ФК «Реджина»
Игроки ФК «Карпи»
Игроки ФК «Лечче»
Игроки ФК «Беневенто»